Emperador de la Xina: Cap d'Estat i de Govern de la Xina de la Dinastia Qin a la Dinastia Qing
 Emperador Groc: Gran figura de la mitologia xinesa